En aéronautique, une configuration push-pull est constituée par une paire de moteurs à hélice situés sur le même axe.
 En agriculture, la technique du push-pull consiste à introduire, dans une culture, une plante répulsive pour l'insecte ravageur de cette culture et à planter, sur le pourtour du champ, une plante attractive pour cet insecte.
 En électronique, une configuration push-pull est celle d'un montage de sortie d'amplificateur.